Jotang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Jotang, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Jotang, administrativ by, Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar